XPO Logistics Europe (ex Norbert Dentressangle) est le holding qui fait suite à une entreprise internationale de transport et de logistique avec un chiffre d’affaires de 4 Mds € au , dont 60 % produit hors de France. Le groupe Norbert Dentressangle employait 37 500 salariés dans 520 sites, répartis dans 26 pays sur trois continents (Europe, Amérique et Asie). Norbert Dentressangle exploitait  de surface d’entreposage et 8 000 véhicules moteur. En 2015, l'entreprise a été rachetée par le groupe américain XPO Logistics.

Histoire 
L’entreprise Norbert Dentressangle est créée en 1979 à partir d’une activité d’échange de marchandises, notamment de pommes, entre la France et la Grande-Bretagne. En 2015 elle a plus de 12 000 camions. 

La société est cotée en bourse depuis 1994 avec l'entrée dans les listes Euronext Paris et la Bourse de Londres en 2013.

La société a acquis fin 2007 l'un de ses concurrents britanniques, le groupe Christian Salvesen et a ainsi quasiment doublé de volume, d'effectif et de chiffre d’affaires. 

En , le groupe Norbert Dentressangle acquiert la société britannique TDG Limited et Schneider Logistics International aux États-Unis et en Chine.

Après avoir annoncé, le , la signature d’un protocole d’acquisition de l’activité "Freight Forwarding" du groupe Daher, Norbert Dentressangle a obtenu le  le feu vert de la DGCCRF. Cette approbation des autorités françaises de contrôle de la concurrence permet de conclure l’opération.

En 2013, Norbert Dentressangle déménage son siège social de Saint-Vallier, dans la Drôme, à Lyon dans le .

En , Norbert Dentressangle acquiert l'entreprise de transporteur & logistique américaine Jacobson, pour 750 millions de dollars ; soit 560 millions d'euros (selon la parité du moment).

Le , le groupe américain XPO Logistics déclare avoir racheté Norbert Dentressangle au prix de 2,17 milliards de dollars, en plus d'un transfert de dette de 1,08 milliard d'euros. L'ensemble des opérations de Norbert Dentressangle a vocation à être renommé sous la marque XPO Logistics. Le nouvel ensemble possède 52 350 salariés dont plus de la moitié faisaient partie de Norbert Dentressangle.

Le , un communiqué de XPO Logistics annonce que le Français Hervé Montjotin, président du directoire du groupe, est remplacé par Troy Cooper, l'un des dirigeants de la maison mère du groupe basée à Greenwich dans le Connecticut, ce qui est un motif d'inquiétude pour les ex-Norbert Dentressangle qui représentent plus de la moitié du nouveau groupe.

Le 25 février 2016, la société prend le nom de XPO Logistics Europe.

Le , on apprend que la famille Dentressangle et ses alliés via leur holding Pixel vont lancer une OPA (offre publique d'achat) pour les actionnaires minoritaires de Tessi.

Métiers 

Le Groupe Norbert Dentressangle a conduit en Europe différentes activités :

 Transport de marchandises par camions
 Commissionnaire de transport
 Logistique : stockage et distribution (e-commerce, textile, alimentaire en température dirigée et grande distribution)
 Stations de lavage SONECOVI.

Concurrents  
Le groupe est soumis à une forte concurrence en France et en Europe, parmi lesquels Geodis, Jacky Perrenot, Mauffrey, FM logistics, DB Schenker en Allemagne, etc.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Entreprise de logistique ayant son siège en France
Entreprise fondée en 1979
Entreprise française disparue